Les mots expansus (masculin), expansa (féminin) et expansum (neutre) sont les trois formes de nominatif singulier d'un participe passé latin signifiant « étendu, développé ».

En taxonomie, ces mots servent d'épithètes spécifiques pour nommer des espèces animales ou végétales de grand développement. Pour les espèces concernées, consulter les listes générées automatiquement : expansus, expansa, expansum.

Épithète spécifique